Assigny puede referirse a: 

 Assigny, comuna francesa situada en Cher.
 Assigny, comuna francesa situada en Sena Marítimo.